Czerwony Żleb – żleb w zboczach Ciemniaka w Tatrach Zachodnich
 Czerwony Żleb – żleb w zboczach Grani Baszt w Tatrach Wysokich
 Czerwony Żleb – żleb w zboczach Jaworowej Grani w Tatrach Wysokich